In 2020 werd het 75ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 9 maart tot 1 oktober en werd georganiseerd door de FAF. Net als vorig jaar meldde Oratòrio zich wel aan, maar trok zich voor de seizoensstart terug. Na amper vier wedstrijden werd de competitie op 19 maart stilgelegd vanwege de coronacrisis in Brazilië en terug hervat op 27 augustus. Ypiranga werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Topschutters

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Braziliaans competitievoetbal 2020